Lola Rodríguez puede hacer referencia a:

Lola Rodríguez Aragón, soprano española.
Lola Rodríguez de Fuenmayor, profesora, música y enfermera española que fundó instituciones educativas en Venezuela.
Lola Rodríguez de Tió, poeta, periodista y revolucionaria de Puerto Rico.
Lola Rodríguez, modelo y actriz española.